Четыре корабля Королевского флота были названы HMS Powerful (Мощный), включая:

 HMS Powerful — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1783 году; разобран в 1812 году.
 HMS Powerful — 84-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1826 году; с 1860 года использовался в качестве мишени; разобран в 1864 году.
 HMS Powerful — крейсер типа Powerful; спущен на воду в 1895 году; использовался в качестве учебного судна с 1919 года и был переименован в HMS Impregnable; был продан в 1929 году.
 HMS Powerful — авианосец типа «Маджестик»; заложен в 1945 году; работа была приостановлена в 1946 году; в 1952 году продан Канаде. Спущен на воду в 1956 году и переименован в HMCS Bonaventure; отправлен на слом в 1971 году.